

А 
 Воронов Анатолій Георгійович

В 
 Воронов Валентин Миколайович — повний кавалер ордену Слави.
 Воронов Віктор Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Воронов Віталь ( 1983) — сучасний білоруський літератор, перекладач, видавець.
 Воронов Володимир Анатолійович ( 1978) — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Воронов Володимир Іванович (1923—2004) — генерал-полковник авіації, заслужений військовий льотчик, письменник.
 Воронов Володимир Сергійович — повний кавалер ордену Слави.
 Воронов Володимир Ульянович — Герой Радянського Союзу.

Г 
 Воронов Геннадій Іванович (1910—1994) — радянський державний і партійний діяч, голова Ради міністрів Російської РФСР.
 Воронов Геннадій Сергійович ( 1936) — український, радянський метеоролог, кандидат географічних наук, доцент.

Е 
 Воронов Євген Іванович (?-1868) — режисер, актор, педагог

І 
 Воронов Іван Дмитрович (1915-2004) — актор, народний артист РРФСР (1962)
 Воронов Ігор Олексійович ( 1965) — український історик, політичний діяч, футбольний функціонер.

М 
 Воронов Марк Миколайович ( 1966) — український політик, науковець
 Воронов Микола Олександрович — радянський музикант та композитор
 Воронов Микола Миколайович (1899—1968) — радянський головний маршал артилерії, Герой Радянського Союзу.
 Воронов Микола Павлович (письменник) ( 1926) — радянський письменник
 Воронов Микола Павлович (правознавець) (1937—2003) — український вчений-правознавець

О 
 Воронов Олег Федорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воронов Олексій Валерійович ( 1977) — російський хокеїст.
 Воронов Олексій Іванович — Герой Радянського Союзу.

С 
 Воронов Сергій Абрамович (1866—1951) — французький хірург-біолог
 Воронов Сергій Євгенович ( 1987) — російський фігурист
 Воронов Сергій Євгенович (1971-2014) — прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Воронов Станіслав Кирилович — генерал-лейтенант

Ю 
 Воронов Юрій Миколайович (1874—1931) — російський та радянський ботанік
 Воронов Юрій Миколайович (1941—1995) — радянський археолог
 Воронов Юрій Авер'янович (нар. 1935) — радянський футболіст

Див. також 
 Воронова

Російські прізвища